Ventilador Music es un sello discográfico independiente de Barcelona. Fundado en 1995 bajo el lema "Rock & World", Ventilador Music fue pionera en la visión y desarrollo de carreras artísticas en 360º. Después de 20 años en funcionamiento, cuenta con más de 200 referencias discográficas publicadas de una gran diversidad de influyentes artistas como Los Manolos, Almasäla, Calima, entre otros.

Historia 
Ventilador Music nace en 1995 gracias a la iniciativa de seis antiguos componentes de Los Manolos. Bajo el lema "Rock & World", el sello se dedicó a la promoción de las músicas de raíz en todas sus variantes, acogiendo propuestas artísticas de folk, flamenco, música étnica, latina y world music en general, incluido estilos derivados como los denominados fusión y mestizaje.

Así mismo, este sello discográfico ha colaborado en la programación de importantes ciclos y festivales musicales como: I Mostra de World Music (Sitges, 1995), Ritmes del Mon (ciclo de conciertos en toda Catalunya, 1996), Folk Rural (Pirineos), Etnotecla (Tarragona), Mestival (Barcelona) entre otros.

Artistas 
A continuación se presenta un listado de los artistas con los que ha trabajado Ventilador Music a lo largo de sus 20 años de historia:

A
- Abdeljalil Kodssi
- Achanak
- Adalberto y su son
- Addison
- Adolfo Osta
- Adrián Morales
- Ai, Ai, Ai
- Alara Kalama
- Alcohol Fino
- Almasäla
- Alpha Blondy
- Anthony B
- Apolo Bass

B
- Babylon Circus
- Bandabardò
- Belgian Afrobeat Association
- Big Youth
- Burning Spear

C
- Calima
- Caníbala
- Chacho Muchacho
- Chino & The Acoustic Blues Company
- Ciccio Merolla

D
- Dani Cruz
- Discípulos de Otilia
- Dissidenten
- Dub Incorporation
- Dub Syndicate

E
- Enríque de Melchor
- Ester Formosa
- Eugenio Bennato

F
- Fabrizio Cammarata
- Facto y Los Amigos del Norte
- Fatima Spar & The Freedom Fries

G
- Gema 4
- Gizelle Smith & The Mighty Mocambos
- Gregory Isaacs
- Guandul
-Guillem Tudó

I
- I Mericani
- Inma Ortiz
- Israel Vibration

J
- Jah Mason
- Jaleo Real
- Joglars e Senglars
- Juan Formell y Los Van Van

K
- Karel García
- Kilema
- Koskilleo
- Kristi Stassinopoulou

L
- Lariba
- LaRumbé
- Las Chicas del Can
- Los Hollywood
- Los Manolos
- Los Stompers
- Lumbalú

M
- Maranta
- Mike Shannon
- Mood
- Möondo
- Mr & Ms Jones

N
- Nébeda
- Nidi d’Arac
- Nino Galissa

P
- Papawa

R
- Rafa Pons

S
- Sabor de Gràcia
- Saritah
- Sherpah
- Shiva Sound
- Spike Heel Sex Sound

Enlaces externos 
Página web Ventilador Music   
Reportaje BTV "20 anys de Ventilador Music" 
Reportaje de ScannerFM sobre los "20 años de Ventilador Music" 

Discográficas de España